Бродвейский мост может означать:

Канада
 

Великобритания
  Бродвейский мост (Ливерпуль)

США

 Бродвейский мост (Аризона)
 
 Бродвейский мост (Денвер)
 
 
 
 Бродвейский мост (Манхэттен)
 Бродвейский мост (Портленд)